Un « zèbre » est l’appellation courante de plusieurs espèces de la famille des Equidae. Elle a donné son nom à :
 Le Zèbre, un roman d’Alexandre Jardin paru en 1988 ;
 Le Zèbre, un film français de Jean Poiret sorti en 1992, adapté du roman ;
 Le Zèbre un téléfilm français diffusé en 2016 ;
 Les Zèbres, une mini-série éducative française de Gilles Bannier et Stéphane Moszkowicz réalisée en 1996-1997 ;
 Le Zèbre, une salle de spectacles dans le  de Paris ;
 Le Zèbre, un constructeur automobile français de 1909 à 1931, installé à Suresnes puis à Puteaux.

Surnoms 
 « le Zèbre », surnom du joueur de rugby français Thierry Janeczek
 « les Zèbres » surnom des joueurs de l'équipe de football de Charleroi (Belgique), en référence à leur maillot qui comporte des bandes noires et blanches.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre
Surnom